Дзанотті () — італійське прізвище.

Відомі носії
 Джамп'єтро Дзанотті (1674–1765) — художник доби італійського рококо, засновник Академії мистецтв Болоньї 1710 року.
 Франческо Марія Дзанотті (1692–1777) — італійський філософ, брат художника Джамп'єтро Дзанотті.
 Еустаччо Дзанотті (1709-1782) — італійський астроном і математик.